Че́рвенский сельсовет () — административная единица на территории Червенского района Минской области Белоруссии.

История 
Образован 20 августа 1924 года как Войниловский сельсовет с центром в деревне Войнилово, входил в состав Червенского района Минского округа (с 20 февраля 1938 — Минской области).

30 октября 2009 года центр сельсовета был перенесён в город Червень, а сам он был переименован в Червенский. Тогда же в него была включена территория упразднённого Гребенецкого сельсовета, а также посёлок Индом, до этого входивший в состав Колодежского сельсовета.

28 мая 2013 года деревни Зайцы, Куколевка, Лежни и Рудня Островитая вошли в состав Клинокского сельсовета.

Состав 
Червенский сельсовет включает 25 населённых пунктов:

 Ачижа — деревня.
 Войнилово — агрогородок.
 Городище — деревня.
 Гребенец — деревня.
 Дерть — деревня.
 Дерутская — деревня.
 Дуброва — деревня.
 Дыя — деревня.
 Забод — деревня.
 Захаровка — деревня.
 Индом — посёлок.
 Лучное — деревня.
 Лысая Гора — деревня.
 Майзорово — деревня.
 Нивище — деревня.
 Новоселение — деревня.
 Островиты — деревня.
 Ореховка — деревня.
 Островы — деревня.
 Пальчик — деревня.
 Скрябинка — деревня.
 Усохи — деревня.
 Хвоенщина — деревня.
 Хвойники — деревня.
 Чёрный Брод — деревня.

Упразднённые населённые пункты 
 Осиновый Мост, Загрядье, Селиба — деревни, входившие в состав Гребенецкого сельсовета; перестали существовать ориентировочно в 1973—1974 годах, когда их жители разъехались в другие места.
 Лежневка — деревня, входившая в состав Войниловского сельсовета; перестала существовать по той же причине в 1988 году.

Примечания

Ссылки 
 Червенский райисполком

Сельсоветы Червенского района